Il doppio femminile del Canada Masters 2002 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2002.

Kimberly Po-Messerli e Nicole Pratt erano le detentrici del titolo, ma non hanno partecipato insieme. Po-Messerli ha fatto coppia con Corina Morariu, ma ha perso nei quarti contro Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez.Pratt ha fatto coppia con Alicia Molik, ma si è ritirata prima dell'incontro dei quarti contro Elena Dement'eva e Janette Husárová.

Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez hanno battuto in finale 6–4, 7–6(4), Rika Fujiwara e Ai Sugiyama.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (secondo turno)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (campionesse)
 Cara Black /  Elena Lichovceva (secondo turno)
 Daniela Hantuchová /  Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)

 Elena Dement'eva /  Janette Husárová (semifinale) 
 Anna Kurnikova /  Barbara Schett (primo turno) 
 Els Callens /  Roberta Vinci (secondo turno) 
 Nicole Arendt /  Liezel Huber (semifinale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2002